Жиль Карль, , ( (или 1929), Манивоки, Квебек — , Гранби, Квебек) — франко-канадский кинорежиссёр, сценарист и художник, один из самых влиятельных кинематографистов Квебека.

Биография 

Вырос в рабочем городке Руэн-Норанда в округе Абитиби-Темискаминг. В возрасте 16 лет переехал в Монреаль, где изучал рисование в Монреальском училище изящных искусств (École des beaux-arts), затем в Монреальском училище графики (École des arts graphiques de Montréal).

Получив диплом по литературоведению в Монреальском университете, в 1953 году вместе с группой друзей, в которую входил выдающийся квебекский поэт Гастон Мирон, участвовал в основании издательства «Гексагон» (Hexagone), главной задачей которого была публикация квебекской поэзии. Затем с 1955 года работал графиком на телевидении Radio-Canada. После этого с 1960 г. работал в Национальном управлении кинематографии Канады (:fr:Office National du Film du Canada, ONF), сначала в качестве документалиста, затем сценариста, затем сам поставил несколько документальных фильмов, среди которых особенно заметную роль сыграл «Пронзённый на камнях» (Percé on the Rocks, 1964). В 1965 г. поставил первый художественный полнометражный (около 75 мин.) фильм, «Счастливая жизнь Леопольда З.» (:fr:La Vie heureuse de Léopold Z.), злоупотребив должностными обязанностями, в рамках которых он был обязан снять всего лишь короткометражный (15-20 мин.) фильм об уборке снега в Монреале.

В 1966 г., получив выговор от работодателя за несанкционированное превращение документальной короткометражки в полнометражный художественный фильм, он покинул Управление кинематографии и поступил на работу в студию Productions Onyx, для которой он поставил по своим же сценариям фильмы «Изнасилование милой молодой девушки», :fr:Le Viol d'une jeune fille douce, 1968), «Красный» (Red, 1970) и «Самцы» (:fr:Les Mâles, 1971). Затем, вместе с Пьером Лами, в начале 1970-х основал студию Productions Carle-Lamy и в этом же десятилетии поставил фильмы «Подлинный характер Бернадетты» (:fr:La Vraie Nature de Bernadette, 1972), «Смерть дровосека» (:fr:La Mort d'un bûcheron, 1973) и «Голова Норманды Сент-Онж» (:fr:La Tête de Normande St-Onge, 1976). В 1980-е годы поставил фильмы по двум классическим произведениям квебекской литературы: «Семейство Плуфф», (:fr:Les Plouffe, 1981) и «Мария Шаделен» (Maria Chapdelaine, 1983).

Для творчества Карля характерны сложные, но тем не менее реалистичные персонажи, точная передача культурных реалий. В его сценариях соединяются такие жанры, как сказка, фэнтези и социальная притча.

Был президентом Общества писателей и театральных композиторов Канады (:fr:Société des auteurs et compositeurs dramatiques Canada, SACD ) с 1987 по 1992 г., и почётным президентом этого же общества с 1993 по 2009 г.. На этом посту активно защищал интересы членов в переговорах о правах на показ их произведений по телевидению и в театрах.

С 1991 г. страдал болезнью Паркинсона, которая со временем привела сначала к утрате возможности ходить, а затем и к утрате речи. Его спутница Хлоя Сент-Мари (:fr:Chloé Sainte-Marie) заботилась о нём и хлопотала о финансовой помощи известному режиссёру перед правительствами Канады и Квебека, но без особого успеха. В ноябре 2009 г., когда после перенесённых инфаркта и пневмонии он не мог даже глотать, его перевезли в больницу, где он и умер в субботу 28 ноября 2009 г. В Квебеке ему организовали похороны национального масштаба в следующую субботу. Отпевание происходило в монреальском соборе Нотр-Дам, что было редким исключением из традиции — обычно из известных людей в этом соборе отпевали политиков.

Фильмография

Художественные фильмы 

 «Соланж в нашем захолустье», Solange dans nos campagnes (короткометражный, 1964; повторно выпущен в антологии 1964 г. «Три женщины», Trois Femmes)
 «Счастливая жизнь Леопольда З.», :fr:La vie heureuse de Léopold Z (1965)
 «Изнасилование милой молодой девушки», Le viol d’une jeune fille douce (1968)
 «Красный», Red (1969)
 «Самцы», Les mâles (1970)
 «Подлинный характер Бернадетты», La vraie nature de Bernadette (1972)
 «Небесные тела», Les corps célestes (1973)
 «Смерть дровосека», La mort d’un bûcheron (1973)
 «Голова Норманды Сент-Онж», La tête de Normande St-Onge (1975)
 «Ангел и женщина», L’ange et la femme (1977)
 «Век машины», L'âge de la machine (Short film, 1977)
 «Фантастика», Fantastica (1980)
 «Семейство Плуфф», :fr:Les Plouffe (1981)
 «Мария Шаделен», :fr:Maria Chapdelaine (1983)
 «Оса», La guêpe (также Scalp, 1986)
 «Почтальонша», La postière (1992)
 «По ту сторону закона», The Other Side of the Law (1994)
 «Пудинг безработных», Pudding chômeur (1996)

Документальные фильмы 

 Dimanche d’Amérique (короткометражный, 1961)
 Manger (короткометражный, вместе с Луи Портюге, 1961)
 Patinoire (короткометражный, 1962)
 Un air de famille (короткометражный, 1963)
 Natation (короткометражный, 1963)
 Patte mouillée (короткометражный, 1963)
 Percé on the Rocks (короткометражный, 1964)
 Place à Olivier Guimond (короткометражный телефильм, 1967)
 Place aux Jérolas (документальный телефильм, 1967)
 Le Québec à l’heure de l’Expo (короткометражный, 1967)
 Stéréo (короткометражный, 1970)
 Les chevaliers (1971)
 Les chevaux ont-ils des ailes? (короткометражный, 1975)
 Les masques (TV documentary aka Carle — masques, 1978)
 Jouer sa vie (вместе с Камий Кудари, 1982)
 Cinéma, cinéma (вместе с Варнером Нольдом, 1985)
 Ô Picasso (вместе с Камий Кудари, 1985)
 Vive Québec, cité française… ville francophone (1987)
 50 ans (короткометражный, 1989)
 Le diable d’amérique (1990)
 Montréal off (короткометражный, 1991)
 Moi, j’me fais mon cinéma (1999)

Телефильмы 

 Un hiver brûlant (эпизод сериала La feuille d’érable, 1971)
 A Thousand Moons (1976) (эпизод сериала For the Record)
 Homecoming (также Lonesome Riders, 1979) (эпизод сериала For the Record)
 Le crime d’Ovide Plouffe (мини-телесериал, серии 1-4, 1983) (режиссёром частей 5-6 был Дени Аркан)
 Miss Moscou (1991)
 L’honneur des grandes neiges (1994) (эпизод сериала Aventures dans le Grand Nord)
 Le sang du chasseur (1995) (эпизод сериала Aventures dans le Grand Nord)
 Épopée en Amérique: une histoire populaire du Québec (сериал, 1997)

Примечания

Литература 

 Carle, Gilles: Scénarios 1, Boreal 2005, ISBN 2-7646-0410-6
 Carle, Gilles: Scénarios 2, Boreal 2005, ISBN 2-7646-0411-4
 Coulombe, Michel :Gilles Carle le Chemin Secret du Cinema. Liber Canada, 2005, ISBN 2-921569-16-7

Ссылки 
 Gilles Carle  at The Canadian Encyclopedia
 
 Watch films by Gilles Carle  at the National Film Board of Canada

Почётные доктора Университета Конкордия
Умершие от болезни Паркинсона
Похороненные на кладбище Нотр-Дам-де-Нэж